A 31 112-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Pest megyében; Péteri község bekötőútja a 4-es főút felől.

Nyomvonala 

A 3111-es útból ágazik ki, annak a 12+300-as kilométerszelvénye közelében, Péteri központjában, nagyjából délnyugati irányban. A településen Bereki utca néven húzódik, és valamivel több, mint 400 méter után éri el a belterület szélét. 1,3 kilométer megtétele után felüljárón áthalad az M4-es autópálya felett, nem sokkal azután pedig keresztez egy mezőgazdasági utat, s ugyanott átlép Üllő területére. 2,4 kilométer után, fény- és félsorompóval biztosított szintbeli átjáróval keresztezi a t, közvetlenül Hosszúberek-Péteri megállóhely mellett, majd rögtön a sínek után kiágazik belőle keleti irányban egy önkormányzati út, Üllő Hosszúberek településrésze felé. Hátralévő szakaszán e településrész nyugati szélét kísérve húzódik, utolsó métereit pedig már Monor határai között teljesíti. Ott is ér véget, beletorkollva a 4-es főútba, annak 31+150-es kilométerszelvénye közelében.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 3,203 kilométer.

Források

Jegyzetek 

31112
Monor
Üllő (település)